Öl- und Sägmühle ist der Name folgender Orte:

 Öl- und Sägmühle (Abtsgmünd), Wohnplatz in der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Öl- und Sägmühle (Königheim), Wohnplatz auf der Gemarkung des Königheimer Ortsteils Gissigheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Öl- und Sägmühle (Werbach), Wohnplatz auf der Gemarkung des Werbacher Ortsteils Niklashausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg